Ле́нинский о́круг — название административных единиц и муниципальных образований в ряде городов и субъектов бывшего СССР, названных в честь В. И. Ленина.

Россия 
 Ленинский округ (Иркутск)
 Ленинский округ (Комсомольск-на-Амуре)
 Ленинский округ (Мурманск)
 Ленинский административный округ (Омск)
 Ленинский муниципальный округ (Севастополь)
 Ленинский административный округ (Тюмень)

Округа СССР 
 Ленинский округ, до 1939 — позже реорганизован в Ленинск-Кузнецкий район (Кемеровская область)
 Ленинский округ, 1924—1927 — позже переименован в Чарджуйский округ (Туркменская ССР)

См. также 
 
 
 
 
 

Объекты, названные в честь Владимира Ленина